Gazeta Bankowa (Lwów) – dwutygodnik wydawany w latach 1921–1939
 Gazeta Bankowa (Warszawa) – czasopismo wydawane od 1988